Села:
 Коробки — Херсонська область, Каховський район
 Коробки — Чернігівська область, Ріпкинський район

 Коробки — колишнє село, Сумська область, Буринський район
 Коробки — колишнє село в Валківському районі Харківської області.
 Коробки — колишнє село в Золочівському районі Харківської області.

Див. також 

 Коробка